La Coppa Svizzera 1991-1992 è stata la 67ª edizione della manifestazione calcistica.

Primo turno 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 e 18 agosto 1991

Secondo turno 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 agosto e 1 settembre 1991

Trentaduesimi di finale 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 e 29 settembre 1991

Sedicesimi di finale 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 marzo 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 e 30 marzo 1992

Ottavi di finale 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 aprile 1992

Quarti di finale 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 maggio 1992

Semifinali 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 maggio 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 maggio 1992

Finale

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
Edizioni della Coppa Svizzera